Паган:

 Історія М'янми#Королівство Паган - перша держава бірманців.
 Паган - місто в М'янмі.
 Паган - острів Північних Маріанських островів.
 Паган - хан Болгарії в 767-768 роках.
 Паган-метал - напрям у музиці.
 Блез Франсуа Паган - французький фортификатор XVII століття.